La familia Barberini (o Barbarini) és una família de nobles italians de Florència, originària del poble de Barberino Val d'Elsa, a la Toscana, diversos membres de la qual van tenir un paper destacat durant el .

La seva influència va arribar al màxim amb l'elecció del cardenal Maffeo Barberini al tron papal l'any 1623, com a papa Urbà VIII. El seu palau urbà, el Palazzo Barberini, completat el 1633 per Bernini, alberga actualment la Galleria Nazionale d'Arte Antica (Galeria Nacional d'Art Antic) d'Itàlia.

Arbre genealògic dels Barberini 
Arbre genealògic dels Barberini  durant els segles  i  (el patriarcat hereditari de la família està indicat pels quadrats de colors):

Referències 

Casa de Barberini